Темботов — фамилия; имеет женскую форму Темботова.

Известные носители:
 Темботов, Асланби Казиевич (1932—2006) — советский и российский зоолог, эколог и биогеограф, член-корренспондент РАН (1991).
 Темботова, Фатимат Асланбиевна (род. 1958) — ученый-биолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН (2008), дочь А. К. Темботова.